Lev Tolstoj 

Lev Tolstoj
Pedagogia di Lev Tolstoj
Pensiero di Lev Tolstoj

Lev Tolstoj (film), film del 1984
Lev Tolstoj (località)
2810 Lev Tolstoj
Lev L'vovič Tolstoj

Pagine correlate 
Lev-Tolstovskij rajon